Receptor D3 de dopamina

D3 Publisher
ATS D3
Receptor D3 de dopamina
D-3 (vídeo)

Desambiguações de siglas